EN-1500 — европейский стандарт обработки рук; это общая методика обработки рук, начиная с гигиенического уровня (последовательная обработка рук с мылом и водой, и последующей обработка рук кожным антисептиком) — и до  хирургического уровня.

Последовательность движений 
 Тереть одну ладонь о другую ладонь возвратно-поступательными движениями.
 Правой ладонью растирать тыльную поверхность левой кисти, поменять руки.
 Соединить пальцы одной руки в межпальцевых промежутках другой, тереть внутренние поверхности пальцев движениями вверх и вниз.
 Соединить пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирать ладонь другой руки.
 Охватить основание большого пальца левой кисти между большим и указательным пальцами правой кисти, вращательное трение. Поменять руки.
 Круговым движением тереть ладонь левой кисти кончиками пальцев правой руки, поменять руки.

Каждое движение повторяется не менее 5 раз. Обработка рук осуществляется в течение 30 секунд — 1 минуты.

По окончании 
После последнего ополаскивания руки вытираются малой салфеткой (15×15 см) насухо. Закрытие водопроводных кранов осуществляется другой салфеткой, которая сбрасывается в ёмкость с отходами класса А.

При отсутствии одноразовых салфеток возможно использование кусков чистой ткани, которые после каждого использования сбрасываются в специальные контейнеры и после дезинфекции отправляются в прачечную.

Замена одноразовых салфеток 
Замена одноразовых салфеток на электрические сушилки нецелесообразна. В случае подобной замены не происходит растирание кожи и не происходит удаления остатков моющего вещества, а также слущивания эпителия. Электрические сушилки являются местом обитания различной флоры, поэтому во время сушки происходит обсеменение рук патогенной флорой.

См. также 
 Мытьё рук
 Обработка рук
 Метод Спасокукоцкого — Кочергина

Ссылки 
 Обработка рук: Европейский стандарт обработки рук, EN-1500
 Обработка рук

Гигиена
Обработка рук
Стандарты EN